Sounio steht für:

 Kap Sounion, Kap an der südlichsten Spitze Attikas

Sounio ist der Familienname folgender Personen:

 Lisa Sounio (* 1970), finnische Unternehmerin, Dozentin und Brand-Expertin